«Щоденник подорожі» () — документальний фільм відзнятий режисером Пйотром Стасіком. Фільм — учасник міжнародного кінофестивалю Docudays UA.

Сюжет 
Тадеуш Рольке — пристаркуватий польський майстер, що присвятив своє життя фотографії — особливо, фоторепортажу. Міхал — його 15-річний учень. Їхні стосунки значно складніші, ніж просто відносини між учителем і учнем. Подорожуючи Польщею, вони фотографують жителів дрібних містечок і сіл, одразу проявляють і друкують світлини у своїй фотолабораторії на колесах і дарують їх своїм випадковим моделям. Для Міхала це чудовий шанс розкрити таємниці традиційної фотографії. Для обох — можливість пізнати справжню дружбу.

Посилання 
 http://www.docudays.org.ua/2014/movies/docuzhittya2014/shchodennik-podorozhi/ 

Документальні фільми 2013
Документальні фільми Польщі
Фільми Docudays UA